Подлесное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Подлесное сельское поселение — Вологодский район, Вологодская область
 Подлесное сельское поселение — Сосновский район, Тамбовская область